The Wait – album del 2006 degli Zox
The Wait – film del 2013 diretto da M. Blash
The Wait – film del 2016 diretto da Tiziana Bosco